McGrath puede hacer referencia a: 

 dos ciudades de Estados Unidos:
 McGrath, en el estado de Alaska;
 McGrath, en el estado de Minnesota;
 el apellido de:
 Alister McGrath, un biofísico y teólogo británico;
 Dan McGrath, un guionista de televisión estadounidense;
 Douglas McGrath, un director, guionista y actor estadounidense;
 Jeremy McGrath, un corredor estadounidense de Supercross;
 Joseph McGrath, un director, guionista y productor británico;
 Katie McGrath, una actriz irlandesa;
 Marcos G. McGrath, arzobispo de la Arquidiócesis de Panamá;
 Mark McGrath, un cantante estadounidense y líder de la banda musical Sugar Ray;
 Paul McGrath, un futbolista internacional irlandés;
 Shawn McGrath, un luchador profesional estadounidense;
 Tom McGrath, un animador, vocedo y productor estadounidense;
 Vivian McGrath, un tenista australiano.